Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Lori McNeil 7-5, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Zina Garrison (campionessa)
 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Lori McNeil (finale)
 Amy Frazier (semifinali)

 Nicole Bradtke (quarti di finale)
 Debbie Graham (quarti di finale)
 Manon Bollegraf (semifinali)
 Tami Whitlinger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1992